Eddington é o nome de diversos lugares:

Nos Estados Unidos da América:
Eddington (Maine)
Eddington, Pennsylvania

No Reino Unido:
Eddington (Berkshire)
Eddington (Kent)
Edington (Somerset)
Edington (Wiltshire)

Há também diversas pessoas famosas com o sobrenome Eddington:

Arthur Stanley Eddington, astrofísico britânico
Paul Eddington, ator britânico
Rod Eddington, empresário australiano

Pessoas famosas com o primeiro nome Eddington:

Eddington Varmah, político da Libéria

Coisas cujo nome são uma homenagem a Arthur Stanley Eddington:

 Limite de Eddington
 Missão Eddington, uma missão espacial (cancelada) da Agência Espacial Européia (ESA) para procurar por exoplanetas
 Eddington (cratera) na Lua
 Madalha Eddington, oferecida pela Royal Astronomical Society
 Coordenadas Eddington-Finkelstein, usadas na Teoria Geral da Relatividade
 Número de Eddington-Dirac
 (2761) Eddington, um asteróide

Outras coisas chamadas Eddington:

Batalha de Edington, travada perto de Edington, Wiltshire, Reino Unido, em 878

Desambiguação